Джеймс Франклин Эдвардс (; родился 22 ноября 1955 года, Сиэтл, штат Вашингтон) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Вашингтонском университете, в 1977 году был выбран на драфте НБА под 46-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команды «Индиана Пэйсерс», «Кливленд Кавальерс», «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 19 сезонов. В сезонах 1988/1989 и 1989/1990 годов Эдвардс стал чемпионом НБА в составе «Пистонс», а через шесть лет выиграл свой третий чемпионский перстень, но уже в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 1168 игр, в которых набрал 14 862 очка (в среднем 12,7 за игру), сделал 6004 подбора, 1499 передач, 420 перехватов и 867 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Вашингтон Хаскис» (баскетбол)